Louka peut être un nom de famille, un prénom ou un toponyme :

Prénom 
 Loúka Katséli, femme politique grecque.
 Louka Prip, footballeur danois.

Toponyme

Louka, une commune du district de Blansko, dans la région de Moravie-du-Sud.
 Louka, une commune du district de Hodonín, dans la région de Moravie-du-Sud.
 Louka u Litvínova, une commune du district de Most, dans la région d'Ústí nad Labem.

Voir aussi 

Homonymie de localités en  Tchéquie